Šáh Abbás může být:

 Abbás I. Veliký (1571–1629) – vládce Persie
 Abbás II. (1633–1666) – vládce Persie
 Abbás III. (1732–1740) – vládce Persie